El término Diez mandamientos (The Ten Commandments en inglés) puede referirse a:

Literatura 

 Diez mandamientos, obra literaria de principios del siglo XIII, primer tratado doctrinal en prosa de la literatura española.
 Los diez mandamientos en el siglo XXI, obra de Fernando Savater.

Cine 

 Los diez mandamientos (1923), película de Cecil B. DeMille, protagonizada por Theodore Roberts como Moisés.
 Los diez mandamientos (1956), película de Cecil B. DeMille, protagonizada por Charlton Heston como Moisés.

Televisión 

 Los diez mandamientos (2006), serie de televisión.
 Moisés y los diez mandamientos (2015), telenovela brasileña.

Historia 

 Diez Mandamientos de los Hombres Libres, proclama independentista puertorriqueña de 1867.

Religión 

 Los diez mandamientos del judaísmo y cristianismo.
 En particular, los Diez Mandamientos en el catolicismo.